Astapowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Astapowo (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Astapowo (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Astapowo (Lipezk), in der Oblast Lipezk
 Astapowo (Moskau, Astapowskoje), in der Oblast Moskau, Stadtkreis Luchowizy, ehemalige Landgemeinde Astapowskoje
 Astapowo (Moskau, Gasoprowodskoje), in der Oblast Moskau, Stadtkreis Luchowizy, ehemalige Landgemeinde Gasoprowodskoje
 Astapowo (Tula), in der Oblast Tula

sowie der ehemalige Name von:
 Lew Tolstoi (Ort), Siedlung und Bahnstation in der Oblast Lipezk